Lund steht für:

 Lund, Stadt in Schweden
 Lund (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 als Kurzform von Arten der Vogelgattung Lunde

Lund ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Lund, Stadtteil von Husum, siehe Schobüll

in Europa:
 Lund (Horsens Kommune), Ortschaft in Dänemark
 Lund (Kreis Tondern), Ortschaft in Nordschleswig (Dänemark)
 Lund (Gemeinde), südschwedische Gemeinde
 Lund (British Columbia), Ort in Kanada
 Lund (Norwegen), Fylke Rogaland
 Lund (Kristiansand), Stadtteil, Norwegen

in den Vereinigten Staaten:
 Lund (Nevada), Ort im White Pine County
 Lund (Idaho)
 Lund (Nevada)
 Lund (Texas)
 Lund (Utah)
 Lund (Wisconsin), Ort im Pierce und Pepin County

Siehe auch:
 Kommissarin Lund – Das Verbrechen, dänische Fernsehserie
 Lund Township
 Lundh
 Lundt
 Lunt